Максим Володимирович Балтер (нар. 5 березня 1988, Київ) — український режисер, продюсер і кліпмейкер. Засновник продакшн-студії Balter Films і First LA Production. Зняв три короткометражні фільми, які отримали понад 35 фестивальних нагород у всьому світі. Його короткометражний фільм Together був відібраний на Cannes Short Film Festival і Cannes Independent Film Festival, а також став переможцем у номінації «Кращий хоррор» за версією відразу трьох міжнародних премій: французького Paris Play Film Festival, американської New York Movie Awards і італійської Florence Film Awards. Знімав відеокліпи таким артистам, як Kazka, Alina Pash, Агонь, Пошлая Молли, Луна, Сергій Бабкін та ін.

Життєпис 

Максим Балтер народився 5 березня 1988 року в Києві. У 2022 році переїхав до США, щоб продовжити кар’єру в кіноіндустрії.

Освіта 

У 2004 році поступив на спеціальність «Право», у 2008 році отримав ступінь бакалавра.

У 2004—2009 рр. навчався за спеціальностю «Менеджмент організації», отримав ступінь магістра. У 2021—2022 роках навчався на магістратурі, спеціальність «Драматургія кіно і телебачення».

Кар‘єра 

У 2009—2010 роках працював помічником режисера на телеканалі «Інтер».

З 2010 по 2014 рік — співзасновник і виконавчий продюсер студії Sunset Media Production.

У 2013 році виступив в якості режисера і продюсера короткометражного документального фільму про Голокост «Фенікс».

З 2014 по 2019 рік — співзасновник та генеральний директор Bachoo Design Studio.

У 2018—2019 роках був викладачем курсу «Відеовиробництво» в онлайн-інституті Projector. 

У 2019 році заснував власну продакшн-студію Balter Films.

Фільмографія 

2012 — Смотра
2012 — Ukraine Trophy
2013 — Wargaming. One player Story: SL1DE
2013 — Wargaming. One player story: David “Thorus” Kautzky
2013 — Ялта раллі
2013 — Phoenix
2019 — Комбінат
2020 — Together (To Get Her)
2021 — My Friend Alpaca

Відеографія

Музичні відео 

2016 рік
 Артем Нікітін — «Селфі»

2018 рік
 Сергій Міхалок — «Дрезден»
 Бамбинтон — «Свидание»
 Nikoletta — «Бойтесь парни»
 Пошлая Молли — LOL
 Temnikova — «Душит ювелирка»

2019 рік
 Луна — «Золотые Лепестки»
 Катерина Кищук — Offline
 Агонь — «Тебе 20»
 Агонь — «Бомба»
 Сергій Бабкін — «Адам і Єва»
 Пошлая Молли — «Мишка»

2021 рік 
 Анна-Марія — Light UP!
 Kazka — Автовідповідач 

2022 рік
 Alina Pash — Не новенька

Нагороди

Together (To Get Her)

My Friend Alpaca

Примітки

Посилання 

Українські кінорежисери
Українські кліпмейкери
Українські продюсери